Hartwell House steht für:

 Hartwell House (Buckinghamshire), Vereinigtes Königreich
 Hartwell House (Massachusetts), Vereinigte Staaten, NRHP-ID 84002635